Персатуан Боласепак Полис Ди-Раджа Малайзия или ПДРМ () — малайзийский футбольный клуб из города Куала-Лумпур. На данный момент выступает в Малайзийской Суперлиге.

История 
Футбольный клуб «ПДРМ» базируется в Куала-Лумпуре. Является командой Королевской полиции Малайзии. Большинство футболистов действующие полицейские 

В сезоне-2019 команда выступала в Премьер-лиге Малайзии и заняв четвёртое место, по итогам стыковых матчей квалифицировалась в Суперлигу.

Достижения 
 ФНЛ
  Победитель (2): 2007, 2014

Экипировка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о клубе
 

Футбольные клубы Малайзии